Een verkeersweg:
 N405 (België)
 N405 (Frankrijk)
 N405 (Nederland), zie Provinciale weg 405
 N405 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing